Финал Кубка наследного принца Саудовской Аравии по футболу 2015/2016 годов состоялся 19 февраля 2016 года. Эр-риядский «Аль-Хиляль» переиграл со счётом 2:1 «Аль-Ахли» из Джидды и стал обладателем Кубка наследного принца Саудовской Аравии.

Путь к финалу

Финал

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2016
Саудовская Аравия
Матчи ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд
Матчи ФК «Аль-Ахли» Джидда
События 19 февраля
Февраль 2016 года
Спорт в Саудовской Аравии в 2016 году
Спортивные соревнования в Эр-Рияде